

Caratteristiche tecniche 
È una seconda punta.

Carriera

Club
Cresciuto nelle giovanili del , ha esordito il 28 dicembre 2009 in un match perso 2-1 contro il .

Nazionale

Nazionali giovanili
Con la Nazionale Under-20 di calcio dell'Inghilterra ha preso parte al Campionato mondiale di calcio Under-20 2013 disputando 4 incontri e segnando una rete.

Palmarès

Liechtenstein 2010

Collegamenti esterni 
 

Calciatori inglesi